În județul Buzău din România, două localități poartă numele de Corbu:

Corbu, sat din comuna Cătina;
Corbu, sat din comuna Glodeanu-Siliștea.